Георг Энгельс (; 1846–1907) — немецкий .

Георг Энгельс родился в 1846 году. С 1870 года выступал в Берлине и по отзывам ряда критиков «был одним из лучших представителей блестящей поры легкой комедии» (Posse) в немецкой столице. 

Выступая в комических и характерных ролях драм из современной жизни, Георг Энгельс существенно способствовал успеху целого ряда пьес (например: «Haubenlerche», «Kollege Crampton» и др.).

Примечания

Литература 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1931.